Prosperidad hace referencia a los siguientes artículos en Wikipedia:

Lugares 
 Prosperidad, municipio de la provincia de Agusan del Sur, en la región de Caraga, en Filipinas.
 Prosperidad, barrio del distrito de Chamartín, situado en la zona noreste de la ciudad de Madrid.
 Prosperidad, estación de la Línea 4 del Metro de Madrid, bajo la plaza homónima, en el madrileño distrito de Chamartín, situado en la zona noreste de la ciudad.

Economía 
 Prosperidad, como sinónimo de mejora de la situación económica o social, y como opuesto a  desigualdad social y a crisis económica.